Сэр Ре́джинальд (Рекс) Кэ́ри Ха́ррисон (; 5 марта 1908, Хайтон — 2 июня 1990, Нью-Йорк) — английский актёр театра и кино, обладатель премии «Оскар» за главную роль в фильме «Моя прекрасная леди».

Биография 
Рекс Харрисон родился в Хьютоне, (графство Мерсисайд в Северо-Западной Англии, Великобритания), учился в Ливерпуле, где и вышел впервые на сцену. Во время Второй Мировой войны служил в ВВС, окончив войну в звании лётного лейтенанта.

Был женат шесть раз, от первой и второй жён (Колетт Томас и Лилли Палмер) родились сыновья: актёр и певец Ноэль Харрисон (1934—2013) и драматург Кэри Харрисон (род. 1944). Третья супруга актёра, британская актриса Кэй Кендалл, умерла от рака в 1959 году. С 1962 по 1971 был женат на актрисе Рейчел Робертс, которая не смогла пережить их развод и спустя 10 лет покончила с собой.

Избранная фильмография 

 

 Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Умершие от рака поджелудочной железы
Британские лётчики Второй мировой войны
Киноактёры США
Киноактёры Великобритании